Банатски Двор (, ) је насеље у Србији, у општини Житиште, у Средњобанатском управном округу. Према попису из 2011. било је 1.095 становника.

Географске одлике 
Банатски Двор се налази северозападно од Житишта. Кроз њега пролази међународни пут Зрењанин — Темишвар. Налази се на надморској висини од 68 -{m}-.

Историја 

Банатски Двор долази у ред веома старих банатских насеља. Прво насеље на месту Банатског Двора помиње се 1332. године под називом Удварнок (). Затим се ово насеље током 14. и 15. века јавља под називом Селешудварнок ().

Године 1825. у насеље се досељавају Бугари из торонталске и крашовске жупаније и дају му име Зварњак. Бугари се убрзо пресељавају на имање грофа Рогена и од 1840. године село добија име Рогенсдорф (). Године 1891. ово имање купује гроф Чекоњић. После тога Бугари масовно одлазе у Бугарску. Гроф Чекоњић је покушао да надокнади радну снагу досељавањем Мађара из околних села.

Досељавање Срба почело је 1921. године. Досељеници су већином из околине Требиња, Билеће и Гламоча. Досељеници мењају име Рогенсдорф у Душановац (по цару Душану). Истовремено Срби мењају име Зварњака у Банатски Двор. Данас оба села чине једно насеље, Банатски Двор. Овде се налази Дворац Рогендорф.

Демографија 
У насељу Банатски Двор живи 987 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,7 година (38,8 код мушкараца и 40,6 код жена). У насељу има 429 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,94. (попис 2002)

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Изумрло је једно село у Банату. "Време", 24. јан. 1939, стр. 12 (-{digitalna.nb.rs}-)

Галерија слика 

Насељена места у Житишту
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији